Qaqqaq bezeichnet:
 Qaqqaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqaq (Berg, bei Kangerluarsoruseq) (Knausen), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqaq (Berg, bei Nuuk) (Hans Egede Fjeld), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaqqaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqaq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland

Qaqqaq ist der Familienname folgender Personen:
 Mumilaaq Qaqqaq (* 1993), kanadisch-inuitische Politikerin